Інавасіро (Фукусіма)
Озеро Інавасіро